Aldo Finzi (politicus)
 Aldo Finzi (componist)
 Gerald Raphael Finzi
 De tuin van de Finzi-Contini's
 Finzi, een motorfiets